Bady är ett vattendrag i Guinea.   Det ligger i prefekturen Dalaba och regionen Mamou Region, i den centrala delen av landet,  km nordost om huvudstaden Conakry.

Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är mars, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är augusti, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Vattendrag i Guinea